Nanfeng Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nanfeng (köpinghuvudort), Guangdong, 
 Nanfeng (köping), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar